Segreto di famiglia (The Ferguson Affair) – romanzo di Ross Macdonald del 1960
 Consenting Adult (Segreto di famiglia) – romanzo di Laura Z.Hobson del 1975
 Segreto di famiglia (Consenting Adult) – film per la TV del 1985 di Gilbert Cates con Martin Sheen dal romanzo Consenting Adult